Stefano Mauri – calciatore italiano
 Stefano Mauri – editore italiano